Eleutheria är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av de Quatrefages 1842. Enligt Catalogue of Life ingår Eleutheria i familjen Eleutheriidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Eleutheridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Eleutheria